Виловатая (приток Вялы)
 Виловатая (река, бассейн Белого моря)